Шарл III Бурбон (17. фебруар 1490 – 6. мај 1527) је био француски војсковођа и војвода Милана.

Биографија 
Као конетабл Француске, спровео је реорганизацију француске војске. Године 1515. односи победу над Швајцарцима у бици код Марињана. У споразуму са Карлом V, ковао је заверу против Француске. Пребегао је у Италију пошто је откривен. У служби цара Карла, борио се против Француза код Гатинаре. Значајнија битка била је битка код Павије 1525. године. За узврат, цар му је доделио Милано на управу. Две године касније, као врховни командант царских снага, кренуо је на Рим. Погинуо је у јуришу.

Породично стабло

Литература 
 Војна енциклопедија, том 3 (121)

Рођени 1490.
Умрли 1527.
Династија Бурбон
Личности Италијанских ратова